E22 (trasa europejska)
 Droga międzynarodowa E22 (Polska) – oznaczenie drogi obowiązujące w latach 1962-1985